Contea di Hill o Hill County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hill – Montana
 Contea di Hill – Texas